Lo Comellar (Herba-savina), paratge del poble d'Herba-savina (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
 Lo Comellar (Torallola), paratge del poble de Torallola (Conca de Dalt, Pallars Jussà)